3-й чемпионат Украины проходил с 29 мая по 10 июня в 1928 году в Одессе.

За исключением Ф. Богатырчука чемпионат собрал все лучшие силы Украины — во главе с мастерами Я. Вильнером и Селезнёвым. После исключительно упорной борьбы первые два места поделили Я. Вильнер и молодой харьковский шахматист В. Кириллов. Селезнёв и Гордиан разделили 3-е и 4-е места, 5-е — Розенштейн. Неудачно сыграл прошлогодний чемпион Украины В. Раузер, оставшийся в этом году за призовой чертой.

Таблица

Примечания

Литература 
 64 - Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928 №15 С. 8

Чемпионаты Украины по шахматам
1928 год в шахматах
Спорт на Украине в 1928 году
Май 1928 года
Июнь 1928 года